Nina o ninot, figura, de drap, de plàstic o d'altres materials, que representa una persona
 Música:
 Nina (Paisiello), òpera de Giovanni Paisiello
 Nina (Dalayrac), (1786), òpera de Nicolas Dalayrac
 Toponímia: Font de Nina, font del municipi d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà
 Personatges: 
 Nina (cantant), nom artístic de la cantant catalana Anna Maria Agustí Flores (n 1966)
 Nina Berberova, escriptora russa (1901-1993)
 Nina Bergonzi, cantant i ballarina italiana del segle XVIII
 Nina Foch, actriu nord-americana d'origen neerlandès (1924-2008)
 Nina Simone, cantant, compositora i pianista nord-americana (1933-2003)
 Nina de Geòrgia, santa cristiana del segle IV